Hühnerberg (Neder-Oostenrijk) - heuvel in Oostenrijk
 Hühnerberg (Zwaben) - berg in Zwaben, Duitsland
 Hühnerberg (Vorkarwendel) - bergrug in Beieren, Duitsland

Zie ook
 Hunnerberg - wijk en stuwwal in Nijmegen
 De Hunnerberg - Rijks Justitiëlejeugdinrichting in Nijmegen